Czaplino (Podlachië)
Czaplino (Groot-Polen)